Kloster Nordhausen kann stehen für
 Kreuzstift Nordhausen, Kanonissen
 Augustinerkloster Nordhausen
 Deutschordenskommende Nordhausen
 Dominikanerkloster Nordhausen
 Franziskanerkloster Nordhausen
 Templerhof Nordhausen
 Servitenkloster Nordhausen
 Kloster Altendorf, Zisterzienserinnen
 Kloster am Frauenberg, Zisterzienserinnen

Siehe auch:
 Kloster Nordshausen